Робърт „Боб“ Еванс(роден на 11 юни 1947 в Уадингтон, Линкълншър) е бивш британски състезател за Англия. Той участва в 11 състезания от общо 12 във Формула 1, дебютирайки на 1 март 1975 за Гп на Южна Африка. Той няма точки във всичките си състезания които е участвал. Също така той участва и в някои нешампионатни състезания.

Еванс последвал пътя към Формула 1 през Формула Форд, Формула 3 и Формула 5000 където е британски шампион през 1974. След сезон с борещия се отбор на БРМ през 1975, Еванс тества и случайно се състезава за отбора на Лотус следващата година. Той се състезаваше и за Брабам за отбора на РАМ за 1976 Гп на Великобритания, преди да отиде в Аура Ф1 шампионат в късните 70-те.

Класиране във Формула 1

Източници 
 

Еванс, Боб